Лай () — китайське прізвище. Відомі носії:
 Лай Сюецзя —  криптограф, професор Шанхайського університету Цзяотун
 Лай Цінде — голова уряду Республіки Китай